CG (ang. choking gas – gaz duszący) fosgen
 Kongo (oznaczenie kodowe według ISO 3166-2)
 
 Grafika komputerowa – grafika komputerowa (ang. computer graphics)
 Cg – język programowania shaderów (ang. C for graphics)
 Centygram
 CG (ang. Coast Guard) – Straż Przybrzeża zob. Straż Przybrzeża Stanów Zjednoczonych, Straż Przybrzeża Republiki Indii.
 CG - Coruscant Guards (Star Wars)